Hókuszpókusz, hókusz-pókusz, hókusz pókusz írásmódokkal

Alapjelentés
 Hókuszpókusz (kifejezés):
 Varázslás, bűvészkedés műszava 
 Érthetetlennek, rejtélyesnek tűnő szöveg gúnyneve, lásd pl.: Eucharisztia#Nyelvi adatok, „hoc est corpus” torzítása

Irodalom
 Hókuszpókusz (Hocus pocus), Kurt Vonnegut 1990-es regénye (magyarul 1994) 

Színpad
 Hókusz-pókusz (Hokuspokus), Carl Goetz színműve (1926) 

Filmcímek
 Hókusz-pókusz (Hokuspokus), 1930-as német film Curt Goetz színműve alapján, rendezte Gustav Ucicky, főszereplő Gustaf Gründgens
 Hókusz pókusz (Hocus Pocus), 1993-as amerikai filmvígjáték, rendezte Kenny Ortega, főszereplő Bette Midler, Sarah Jessica Parker
 Hókusz pókusz 2. (Hocus Pocus 2), 2022-es amerikai filmvígjáték, rendezte Anne Fletcher, főszereplő Bette Midler, Sarah Jessica Parker
 Hókusz-pókusz (Wallykazam!), 2014–2017 között sugárzott amerikai számítógépes animációs fantasy sorozat, készítője Adam Peltzman.
 A Hókusz-pókusz epizódjainak listája

Lásd még
 Hókuszpók (Gargamel), a Hupikék törpikék rajzfilmsorozat szereplője